P39 ou P-39 peut faire référence à :
 Autres infections spécifiques de la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Bell P-39 Airacobra, un avion de chasse américain ;
 HMS P39, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres